Wayne County je název šestnácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Wayne County (Georgie) – okres státu Georgie
 Wayne County (Illinois) – okres státu Illinois
 Wayne County (Indiana) – okres státu Indiana
 Wayne County (Iowa) – okres státu Iowa
 Wayne County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Wayne County (Michigan) – okres státu Michigan
 Wayne County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Wayne County (Missouri) – okres státu Missouri
 Wayne County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Wayne County (New York) – okres státu New York
 Wayne County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Wayne County (Ohio) – okres státu Ohio
 Wayne County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Wayne County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Wayne County (Utah) – okres státu Utah
 Wayne County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie